Nationalphilharmonie steht für
Georgische Nationalphilharmonie
Litauische Nationalphilharmonie
Polnische Nationalphilharmonie (Warschau) 
Russische Nationalphilharmonie 
Tschechische Nationalphilharmonie 
Ungarische Nationalphilharmonie